Сатинский сельский округ

 Сатинский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Сатинский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.